Zellers steht für:

Orte:
 Zellers (Argenbühl), Weiler im Gemeindeteil Eglofs von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zellers (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Zellers (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Unternehmen:
 Zellers (Einzelhändler), kanadisches Unternehmen

Siehe auch:
 Zeller